Diamond Rock kan syfta på följande platser:

Bahamas 
1 Diamond Cay, ö, Berry Islands District,

USA 
2 Diamond Rock (berg i USA, Idaho), Valley County, 
3 Diamond Rock (berg i USA, Oregon), Douglas County, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade USAförgreningar